Monogen kan avse:

 Monogena sugmaskar – (Monogenea) en klass plattmaskar
 Monogena avlagringar – geologiska avlagringar som består av en enda bergart
 Monogena avvikelser – en genetisk sjukdom som består av en enda gen
 Monogenesteori – alla språk eller folk härstammar från ett gemensamt urspråk eller urfolk